Smardze – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, w gminie Trzcinica
 Smardze – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, w gminie Trzcinica